Le championnat de France de football de Division 3 1978-1979 est la neuvième édition du championnat de France de Division 3, qui est de 1970 à 1993 le troisième niveau de la hiérarchie du football français derrière la Division 1 et la Division 2. 

La compétition est remportée par l'INF Vichy qui bat en finale la réserve du FC Metz.

Groupe Nord 

|}
Meilleur buteur : Cuvillier (16 buts, Le Touquet AC)

Groupe Est 

|}

Meilleur buteur : Formica (22 buts, FC Metz)

Groupe Ouest 

|}

Meilleur buteur : Prenveille (18 buts, US Normande)

Groupe Centre-Ouest 

|}

Meilleur buteur : Queyrel (17 buts, Montmorillon)

Groupe Sud 

|}

Meilleur buteur : Ourliac (20 buts, FC Sète)

Groupe Centre 

|}

Meilleur buteur : Etchegut (17 buts, Montceau)

Voir aussi 
 Championnat de France de football 1978-1979
 Championnat de France de football D2 1978-1979

Notes et références 

1979
Football en France en 1978
Football en France en 1979